Budeni se poate referi la:

Budeni, Alba
Budeni, Giurgiu
Budeni, Suceava

Vezi și 
 Budeanu

Toponime românești